Романьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Романьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен